Brydone est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1779-1866), chirurgien écossais
Patrick Brydone (1736-1818), voyageur et auteur écossais
 (1837-1904), administrateur néo-zélandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme